POTUS steht als Abkürzung für:
 President of the United States, siehe Präsident der Vereinigten Staaten
 P.O.T.U.S. (Politics of the United States), US-amerikanischer, politischer Radiokanal

Abkürzung